

Persone
Merian C. Cooper
Anna Maria Sibylla Merian
Matthäus Merian

Altro 
Merian
48458 Merian